Дискографията на Деси Слава се състои от осем студийни албуми, една компилация, три видеоалбума и има заснети 105 видеоклипа. Певицата има договор с музикалната компания „Пайнер от 1997 до 2003 г. и от 2014 до 2020 г. В периода 2003-2014 и от 2021- понастоящем Деси Слава е самопродуциращ се изпълнител, чрез своята собсвена музикална компания New Music Stars. В периода 2020-2021 тя за кратко е част от Hit Mix Music.

Албуми

Студийни албуми

Компилации

Други албуми

Видео албуми

Песни извън албум

Видеоклипове

Чуждоезични видеоклипове

ТВ Версии

Източници 

Дискографии на български изпълнители
Дискографии на български попфолк изпълнители